Юлиа́нна — женское имя (славянское). Варианты: Юлиана, Юлиания, Ульяна.

Персоналии с именем Юлиана

Монархи 
 Аникия Юлиана (ок. 462—528) — дочь римского императора Олибрия, покровительница искусств, меценат.
 Юлианна-Генриетта-Ульрика Саксен-Кобург-Заальфельд (1781—1860) — великая княгиня, супруга цесаревича великого князя Константина Павловича.
 Юлиана Луиза Эмма Мария Вильгельмина Оранско-Нассауская (1909—2004) — королева Нидерландов в 1948—1980 годах.
 Юлиана Мария Брауншвейг-Вольфенбюттельская (1729—1796) — королева Дании с 1752, в 1772—1784 годах фактический регент Дании.

Другие 
 Юлиана Банзе (род. 1969) — немецкая певица (сопрано).
 Юлиана Гримм (Шлеммер) (1735—1796) — старшая и бездетная сестра Филиппа Вильгельма Гримма.
 Юлиана Кляйн (род. 1966) — немецкий композитор.
 Юлиана Менгден (1719—1787) — баронесса, камер-фрейлина правительницы Российской империи Анны Леопольдовны.
 Юлиана Нориджская (1342 — ок. 1416) — английская средневековая писательница.
 Юлиана Паша (род. 1980) — албанская певица.
 Юлиана Толстова (род. 1942) — российский социолог.
 Юлиана Федак (род. 1983) — украинская теннисистка.
 Юлиана Яхнина (1928—2004) — российская переводчица и литературовед.

Персоналии с именем Юлианна 
 Юлианна Дёлль (род. 1986) — немецкая биатлонистка.
 Юлианна Лукашева (род. 1990) — российская певица, бывшая солистка группы «Блестящие».
 Юлианна Шахова (род. 1968) — российская телеведущая и актриса.
 Юлианна Караулова (род. 1988) - российская эстрадная певица и телеведущая, бывшая солистка группы 5sta Family, финалистка «Фабрики звёзд-5»

Другое 
 Юлиана канал — судоходный канал в Нидерландах.
 Юлиана — гора в Суринаме, Южная Америка.
 (816) Юлиана — астероид, открытый в 1916 году.

См. также 
 Иулиания (значения)
 Ульяна (значения)